W Polsce:
 Chomentów – wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Chomentów – dawna gromada

 Chomentów-Puszcz – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew
 Chomentów-Socha – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew
 Chomentów-Szczygieł – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew

Zobacz też 
 Chomentowo, Chomentówek